Starlight est un mot anglais qui désigne communément le rayonnement d'une étoile (le mot signifie littéralement « lumière d'étoile »)

Le nom Starlight peut également désigner :

Musique 
chansons
 Starlight (1995), une chanson de Model 500 (alias Juan Atkins).
 Starlight (2001), une chanson du groupe français The Supermen Lovers.
 Starlight (2005), une chanson du groupe français Indochine.
 Starlight (2006), chanson du groupe britannique Muse.
 Starlight (2008), une chanson du groupe allemand Helloween.
 Starlight (2012), une chanson de la chanteuse américaine Taylor Swift.

groupes
 Starlight, un groupe de rock.

Autres 
 Starlight est un nom convenu, dans les transmissions militaires, pour désigner le médecin ou le commandant du service médical.
 Starlight, une société de distribution américaine.
 Starlight, une série de bande dessinée française.
 Le Coast Starlight, un train voyageur circulant sur la côte Ouest des États-Unis. 
 le Cirque Starlight, un cirque contemporain suisse.
Starlight, un cheval monté par Carole Hanson dans la série télévisée Grand Galop.
 , une super-héroïne soviétique puis russe, présente dans les comics de Marvel Comics.

Homonymie de titre